

Населені пункти та їхні частини

 Чижево — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чижево — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Чижево — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки